Mužská dvouhra Stockholm Open 2022 probíhala ve druhé polovině října 2022. Do singlové soutěže stockholmského tenisového turnaje hraného na tvrdém halovém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. Amerického obhájce titulu Tommyho Paula vyřadil ve druhém kole Švéd Mikael Ymer. 

Vítězem se stal sedmý nasazený Dán Holger Rune, jenž ve finále zdolal řeckou turnajovou jedničku Stefanose Tsitsipase po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Ve vzájemných utkáních navýšil vedení na 2–0 a potřetí v kariéře porazil člena elitní světové pětky. V probíhající sezóně i celé kariéře si na okruhu ATP Tour připsal druhé turnajové vítězství, jímž navázal na květnový triumf z mnichovského BMW Open. Bodový zisk jej posunul na nové žebříčkové maximum, 25. místo. V 19 letech se Rune stal teprve druhým teenagerem s více než jedním titulem získaným v roce 2022. V této statistice doplnil úřadující světovou jedničku Carlose Alcaraze.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Stockholm Open
ATP Tour 2022
Tenis ve Švédsku v roce 2022